Виладекавальс ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 20,08 км². Население — 7323 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Покровителем города считается Сант Марти.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Viladecavalls a Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны